safari – rodzaj wyprawy
 Safari – przeglądarka internetowa
 Safari – film przygodowy z 1956 roku
 Safari – serial telewizyjny
 Safari – album Lorenzo Jovanottiego
 Safari – niemiecki film animowany z 2010 roku
 Safari – album zespołu Pustki

Zobacz też 
 park safari
 Rajd Safari